Western blot
 Proves serològiques: proves que detecten anticossos específics a la sang
 Immunoassaig: proves que utilitzen anticossos per detectar substàncies
 Títol d’anticossos: proves que mesuren la quantitat d’un anticòs específic en una mostra
Anticossos